«Смерть под парусом» () — советский двухсерийный художественный фильм режиссёра Ады Неретниеце, снятый на Рижской киностудии в 1976 году. Картина снята по мотивам одноимённого романа британского писателя Чарльза Перси Сноу.

Сюжет 

Преуспевающий врач-онколог, доктор Роджер Миллз, пригласил компанию своих друзей провести время на его яхте. В гостях у Миллза были: молодой врач Уильям Гарнет, работающий в клинике Миллза, клубный завсегдатай Иен Кейпл, Филипп Уэйд — сын судостроительного магната, со своей подругой Тони Гилмор, мисс Эвис Лоринг со своим женихом Кристофером Тэрентом.

Через несколько дней Миллз найден убитым выстрелом в сердце. За расследование принимается местный полицейский сержант Берелл и спешно вызванный на подмогу приятель Иена Кейпла мистер Финбоу. В процессе следствия Финбоу выясняет, что пятеро из шести гостей на яхте имели возможность совершить убийство, причём у каждого были на то свои причины. Из числа подозреваемых исключён лишь Иен Кейпл, он прибыл на яхту последним, вечером, накануне убийства и не мог знать распорядка дня на яхте, а убийца должен был обладать этой информацией. Сержант Берелл ведёт следствие своим путём, он строго следует инструкциям и держит в страхе всю компанию. По его мнению, главный подозреваемый — Иен Кейпл, но основано это подозрение лишь на том, что Кейпл значительно старше остальных. Для установления истины Финбоу также собирает информацию и об убитом. Выясняется, что личность Роджера Миллза не достойна никаких симпатий и причиной его убийства могло стать то, что он шантажировал своего будущего убийцу, использовав при этом врачебную тайну. Тем временем приходит неожиданная новость: сержант Берелл достаёт со дна реки орудие убийства — пистолет, который привязан верёвкой к судовому журналу. На основании этого Берелл заключает: Миллз не убит, а покончил с собой. Вся компания решает отпраздновать такое удачное разрешение дела, но Финбоу портит «праздник», изобличая убийцу.

В ролях 
 Марианна Вертинская — Эвис Лоринг
 Мирдза Мартинсоне — Тони Гилмор (озвучивание — Лариса Данилина)
 Николай Крюков — Иен Кейпл (озвучивание — Виктор Рождественский)
 Антанас Барчас — мистер Финбоу (озвучивание — Артём Карапетян)
 Гирт Яковлев — Кристофер Тэрент (озвучивание — Сергей Малишевский)
 Лембит Ульфсак — Уильям Гарнет (озвучивание — Алексей Инжеватов)
 Янис Паукштелло — Филипп Уэйд (озвучивание — Валентин Смирнитский)
 Эльза Радзиня — миссис Тафтс (озвучивание — Римма Маркова)
 Кальё Кийск — сержант Берелл (озвучивание — Андрей Тарасов)
 Ольгерт Дункерс — Роджер Миллз (озвучивание — Эдуард Изотов)

В эпизодах 
 Юрис Стренга — доктор Гудвиг, коллега Роджера Миллза
 Карлис Тренцис — полицейский
 Артур Димитерс — портье
 Херберт Зоммер — эпизод
 Николай Карамышев — эпизод
 Георг-Юрис Пучка — эпизод
 Валентина Старжинская — эпизод
 Ромуалдс Анцанс — репортёр

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Виктор Лоренц
 Режиссёр-постановщик: Ада Неретниеце
 Оператор-постановщик: Мартыньш Клейнс
 Композитор: Раймонд Паулс
 Художник-постановщик: Андрис Меркманис
 Режиссёры: Л. Бруштейн, И. Либман
 Операторы: Г. Криевс, А. Цербулис
 Звукооператор: Игорь Яковлев
 Художник по костюмам: В. Варславане
 Художник-гримёр: М. Целма
 Монтаж: З. Гейстарте
 Редактор: И. Черевичник
 Музыкальный редактор: Н. Золотонос
 Ассистенты режиссёра:
 А. Жуковскис
 В. Рождественская
 Л. Карклиня
 Ассистент художника: Б. Пика
 Директор: Андрис Стравинскис

Домашнее видео 
В 1990 году фильм выпущен на видеокассетах VHS кинообъединением «Крупный план» в системах PAL и SECAM.

В 2000-е годы фильм выпускался на DVD-дисках.

Ссылки 
 Информация о фильме // Кино-театр.ру

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы СССР 1976 года
Телефильмы Рижской киностудии
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Детективные телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке